Bassano Vaccarini – scultore, pittore e scenografo italiano
 Giuseppe Vaccarini  – enologo italiano
 Giovanni Battista Vaccarini  – architetto italiano

Pagine correlate
 Vaccarino